Хольфельд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хольфельд, Якоб (1835—1920) — чешский клавирный педагог.
 Хольфельд, Ян (1747—1814) — польский профессор практической математики.